Euchlora, genre de cténophores  tentaculés de la famille des Euchloridae.
 Euchlora, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.